Киррберг () — район немецкого города Хомбурга в федеральной земле Саар, находится на востоке города. В ноябре 2007 года население Киррберга составляло 3 053 человека.

История 
23 апреля 1949 года Киррберг был присоединён к федеральной земле Саар. В 1974 году Киррберг присоединился к Хомбургу. С тех пор Киррберг является районом Хомбурга.

Достопримечательности 
 Руины замка Мербург

Ссылки 
 http://www.kirrberg.de/ 

Города Саара